Lillberget kan avse:
Lillberget – en halvö i Korsnäs i Finland på Harvungön
Lillberget (naturreservat) – ett berg och naturreservat i Vindelns kommun